Сого́н, Соґон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на південний захід від Парижа, 39 км на північ від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 158 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 418,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Согон на сайті французького Національного інституту географії
 Согон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Согон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Согон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Согон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда